5-й командный чемпионат Европы по шахматам

Финал четвёртого командного чемпионата Европы по шахматам проходил в Бате (Англия) с 6 по 14 июля 1973 года. 20 команд.

Порядок проведения: 6 полуфиналов и финал. 5 полуфиналов проводились в два круга (6-й — в один); финал — в один круг. В чемпионате участвовали также команды ряда неевропейских стран, которые были включены в Средиземноморскую зону ФИДЕ вместе с командами европейских стран.

Советские шахматисты — победители 4-го чемпионата Европы попали в финал без отборочных соревнований.
В финале команда СССР была вне конкуренции, выиграв все матчи со значит, перевесом — 40½ очков. 2-е место заняли шахматисты Югославии — 34 очка, опередившие на очко команду Венгрии.

Полуфиналы

1-я группа

2-я группа

3-я группа

4-я группа

5-я группа 
Команды Австрии и Швеции от участия в соревнованиях отказались.

6-я группа 
Из 6-го полуфинал в финал допущены две команды.

Финал

Составы команд-призёров

Лучшие результаты по доскам и среди запасных участников 
 1-я доска — С. Глигорич и Б. Спасский — по 5 очков из 7;
 2-я — Б. Ивков и Т. Петросян — по 4½ из 7;
 3-я — Л. Любоевич — 5½ из 7;
 4-я — А. Карпов — 5 из 6;
 5-я — И. Чом — 5½ из 7;
 6-я — В. Смыслов — 4 из 5;
 7-я — Е. Геллер — 4½ из 5;
 8-я — Д. Сакс — 4 из 6;
 запасные — В. Тукмаков — 4 из 5, Ю. Балашов — 2½ из 4.

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Европы по шахматам
1973 год в шахматах
Июль 1973 года
Чемпионаты Европы в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1973 году
Чемпионаты Европы в Англии